Shafer pode se referir a:
Shafer (Minnesota)
Whitey Shafer (1934–2019), músico e compositor americano

Desambiguação